Coen peut faire référence à un nom de famille, un prénom ou un nom de lieu.

Écrit Coen ou Koen, il peut être un prénom d'origine néerlandaise, dont l'équivalent anglais est . 

Coen peut aussi être une autre orthographe de Cohen (כֹּהֵן), désignant les membres du clergé hébreu.

Patronyme 
 Deborah R. Coen, historienne des sciences américaine.
 Les frères Joel Coen (1954-) et Ethan Coen (1957-), réalisateurs, scénaristes et producteurs américains
 Franklin Coen (1912-1990), scénariste américain 
 Jan Pieterszoon Coen (1587-1629), gouverneur-général des Indes néerlandaises

Toponomye 
 Coen, une localité du comté de Cook dans le Queensland en Australie.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif
Patronyme flamand